est un genre éteint et fossile de grands ptérosaures de la famille des Ornithocheiridae, découvert dans les sédiments du Barrémien (Crétacé inférieur) de l'île de Wight au large des côtes anglaises. Selon Paleobiology Database en 2023, ce Genre est resté monotypique et la seule espèce et l'espèce type est .

Il est daté entre  et  millions d'années.

Description 

L'holotype est référencé IWCMS 2002.189.1, 2, 4 : il est composé de trois parties, plus ou moins contiguës, de la partie antérieure du museau. D'autres fossiles, les paratypes, ont été mentionnés : IWCMS 2002.189.3, un toit de crâne postérieur partiel; IWCMS 2003.2, un quadrat gauche; IWCMS 2003.4, une possible jugal partielle ; ICWMS 2002.237, un fragment de 44 millimètres de long de la première phalange du doigt d’aile ; IWCMS 2002.234.1-4, quatre fragments d'une longueur totale de 245 millimètres, des fragments d'une première phalange ; IWCMS 2002.233, une extrémité distale possible, longue de 64 millimètres, d’une deuxième phalange; IWCMS 2002.236, un fragment de la tige de la quatrième phalange éventuellement; et IWCMS 2003.3, un fragment probable d'un os de membre postérieur. Les fossiles n'ont été que légèrement comprimés. 

Les fragments de museau ont une longueur combinée de 290 millimètres. Sur le dessus du museau, la base de la crête est visible, sans atteindre complètement sa pointe arrondie. Les dents, à part quelques-unes de remplacement présentes profondément dans la mâchoire, ont été perdues, mais leur nombre, leur orientation et leur taille peuvent être déduites des alvéoles dentaires, qui manquent cependant partiellement du côté droit. Celles-ci sont ovales et légèrement surélevées au-dessus de la mâchoire. Les deux premières paires de dents étaient quelque peu pointues vers l'avant; les dents plus à l'arrière pointaient plus latéralement; le plus postérieur préservé se tenait perpendiculairement à la mâchoire. Les dents ont augmenté de taille jusqu'à la troisième paire qui était la plus grande. La quatrième paire était égale à la première mais les cinquième, sixième et septième paires étaient nettement plus petites, moins de la moitié; c'est cette fonctionnalité qui est rappelée par son nom spécifique. Les paires huit, neuf et dix égalent la première. Après un hiatus étroit entre les deuxième et troisième fragments de museau, quatre alvéoles sont présentes de chaque côté de celui-ci, mais elles ne sont pas placées par paires opposées. Le nombre de dents de la mâchoire supérieure semble donc avoir été d'au moins quatorze. 

Les dents de plus petite taille ont été placées dans la partie rétrécie du museau, qui a donc une extrémité plus large avec des dents plus grandes, une soi-disant « prise de proie », habituellement interprétée comme une adaptation pour attraper une proie glissante telle qu'un poisson. 

Le fragment de crâne postérieur, une boîte à dents plutôt endommagée, présente sur son sommet la base d'une crête pariétale, probablement orientée vers l'arrière. Il semble avoir été séparé de la crête du museau. 

Caulkicephalus été assigné par les descripteurs aux Ornithocheiridae en raison du rétrécissement au milieu du museau. La crête du museau était considérée comme un signe d'appartenance au groupe plus général des Ornithocheiroidea, alors que la crête pariétale aurait été une synapomorphie, une nouvelle caractéristique commune du groupe plus étroit des Euornithocheira. Les caractéristiques uniques de l'espèce elle-même, ses autapomorphies, sont les détails de sa dentition, la suture osseuse courante entre le praemaxilla et le maxillaire, et le fait que l'arête médiane du palais commence (ou se termine) à la neuvième paire de dents. 

La couche dans laquelle les fossiles ont été trouvés ne consiste pas en des sédiments marins, mais contient des débris de plantes terrestres; cela est perçu comme une indication d'un habitat plus terrestre. David Martill a estimé que Caulkicephalus avait une envergure d’environ .

Découverte et nommage 
Entre 1995 et 2003, des fragments d'os d'un ptérosaure inconnu ont été découverts à Yaverland, près de Sandown. Les découvertes ont été faites dans une couche d'argile brune de la formation de Wessex du groupe de Wealden, provenant du Crétacé précoce (âge barrémien, il y a environ 130 millions d'années). 

En 2005, un nouveau genre a été nommé et décrit par Lorna Steel, David Martill, David Unwin et John Winch. L'espèce type est Caulkicephalus trimicrodon. Le nom de genre est une traduction de « Caulkhead », surnom traditionnel des habitants de l'île de Wight, dérivé en partie du grec kephale, « tête ». Le nom spécifique, trimicrodon, « signifie trois petites dents », en référence à la dentition. Caulkicephalus trimicrodon signifie donc « tête de Caulkhead aux trois petites dents ».

Voir aussi 
 Pterosauria

Liens externes 

 Description, références et images de Caulkicephalus .

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ornithocheiroidea
Tétrapode du Crétacé inférieur
Paléontologie en Angleterre
Taxon fossile décrit en 2005